Acmocerini é uma tribo de coleópteros da subfamília Lamiinae; compreende 24 espécies, em seis gêneros.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Lamiinae
 Tribo Acmocerini (Thomson, 1864)
 Gênero Acmocera (Thomson, 1858)
 Gênero Acridocera (Jordan, 1903)
 Gênero Acridoschema (Thomson, 1858)
 Gênero Discoceps (Jordan, 1894)
 Gênero Epidiscoceps (Téocchi & Sudre, 2009)
 Gênero Fasciculacmocera (Breuning, 1966)

Lamiinae
Acmocerini